

Rio Jacutinga est le nom de plusieurs cours d'eau de l'État de  :

 le rio Jacutinga est une rivière du centre de l'État, appartenant au bassin hydrographique du rio Uruguai dans lequel elle se jette ;
 le rio Jacutinga est une rivière de l'ouest de l'État, appartenant au bassin hydrographique du rio Uruguai, elle se jette dans le rio das Antas.